Sprink ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Marie Sprink (* 1995), deutsche Hockey-Nationalspielerin
 Claus-Dieter Sprink (1954–2006), deutscher Heimatforscher und ein Opfer der Diktatur in der DDR